Mouille steht für
La Mouille, Stadt in Frankreich
Serge Mouille (1922–1988), französischer Produktdesigner